In 1930/31 werd het twintigste voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. De competitie van Pommeren werd overgeheveld van de Baltische voetbalbond naar de Brandenburgse. De kampioen speelde in een eindronde met drie clubs uit Berlijn voor een ticket naar de nationale eindronde.

Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook Tennis Borussia geplaatst. TeBe versloeg VfB Liegnitz en verloor dan van TSV 1860 München. Hertha versloeg VfB Bielefeld, SpVgg Fürth, Hamburger SV en plaatste zich zo voor zesde opeenvolgende keer voor de finale. Net als vorig jaar trok de club aan het langste eind, tegen 1860 München en werd zo voor de tweede keer landskampioen. Het zou tot op heden de laatste keer zijn dat een club uit Berlijn landskampioen zou worden (de tijd in Oost-Duitsland niet meegerekend).

1. Klasse

Groep A

Finale

Groep B

Finaleronde 
Buiten de twee groepswinnaars nam ook nog bekerwinnaar Berliner SV 92 deel en de Pommerse kampioen PSV Stettin.

2. Klasse

Nordkreis

Westkreis

Ostkreis

Südkreis

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1930/31